Von Langens Plantage kan hentyde til flere artikler:

 Von Langens Plantage (Dyrehaven) – Område i den sydlige del af Dyrehaven.
 Von Langens Plantage (Nørreskoven) – Område i sydøst enden af Nørreskoven ved Furesøen.